Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodników w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Legenda 
 DNF – Nie ukończył biegu
 DNS – Zawodnik został zgłoszony do biegu, ale w nim nie wystartował
 DSQ – Zdyskwalifikowany
 LPD – Zdublowany
 F – Styl dowolny (łyżwowy) – skrót przy flagach
 C – Styl klasyczny – skrót przy flagach
 – – Zawodnik nie został zgłoszony do startu

Uwagi:
 Punkty podczas ostatnich etapów zawodów Ruka Triple, Tour de Ski w Val di Fiemme, Ski Tour w Trondheim a także Finału Pucharu Świata w biegach narciarskich w Canmore przyznawane są według czasu netto biegaczy.

Zobacz też 
 Statystyki kobiet w Pucharze Świata w biegach narciarskich 2019/2020

Puchar Świata w biegach narciarskich 2019/2020